Mondreville puede referirse a: 

 Mondreville, comuna francesa situada en Sena y Marne.
 Mondreville, comuna francesa situada en Yvelines.